Koether ist der Familienname von:
 Jutta Koether (* 1958), deutsche Künstlerin

Sonstiges:
 Koether Inlet, Bucht der Thurston-Insel in der Antarktis